

Кирпичний завод — аул у складі Тартогайського сільського округу Чиїлійського району Кизилординської області.

Кирпичний Завод — селище, Всеволожський район, Ленінградська область
 Кирпичний Завод — селище, Грязовецький район, Вологодська область
 Кирпичний Завод — селище, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Кирпичний Завод — село, Юр'єв-Польський район, Владимирська область

Див. також 
 Кирпичного завода (Владимирська область)